La liste d'adaptations en prises de vues réelles regroupe un ensemble de productions visuelles (bandes dessinées, comics, mangas, dessins animés, jeux vidéos) qui ont donné lieu à des adaptations cinématographiques incluant un tournage avec des acteurs.

Adaptations de bandes dessinées
Adèle Blanc-Sec :
 Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec (2010)

Annie :
Annie (1982)

Astérix et Obélix :
Astérix et Obélix contre César (1999)
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002)
Astérix aux Jeux olympiques (2008)
Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté (2012)
Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu (2021)

Bécassine :
Bécassine (1939)

Benoît Brisefer :
 Benoît Brisefer : Les Taxis rouges (2014)

Blueberry :
Blueberry, l'expérience secrète (2004)

Boule et Bill :
Boule et Bill (2013)

L'Élève Ducobu :
L'Élève Ducobu (2009)
Les Vacances de Ducobu (2012)
Ducobu 3 (2020)

Gros Dégueulasse :
Gros Dégueulasse (1985)

Garfield :
Garfield (2004)
Garfield 2 (2006)

Gaston Lagaffe : 
Fais gaffe à la gaffe ! (1981)
Gaston Lagaffe (2018)

Iznogoud :
Iznogoud (2005)

Jack Palmer :
L'Enquête corse (2004)

Lucky Luke :
Lucky Luke (1991)
Les Dalton (2004)
Lucky Luke (2009)

Marsupilami :
Sur la piste du Marsupilami (2012) 

L'Outremangeur : 
L'Outremangeur (2003)

 Les Pieds nickelés :
 Les Aventures des Pieds-Nickelés (1948)
 Le Trésor des Pieds-Nickelés (1950)
 Les Pieds nickelés (1964)

Popeye :
Popeye (1980)

Les Profs :
Les Profs (2013)
Les Profs 2 (2015)

Les Schtroumpfs :
Les Schtroumpfs (2011)
Les Schtroumpfs 2 (2013)

Tintin :
Tintin et le Mystère de La Toison d'or (1961)
Tintin et les Oranges bleues (1964)

 Le Transperceneige :
 Snowpiercer, le Transperceneige

 Les Blagues de Toto :
 Les Blagues de Toto (2020)

Adaptations de comics
The Crow (The Crow (1994))
The Walking Dead (The Walking Dead (2010-2013))
Kick-Ass (Kick-Ass (2010), Kick-Ass 2 (2013))
V pour Vendetta
Superman
Batman
X-Men
Watchmen
Spider-Man
The Avengers
Iron Man
Hulk
Thor

Adaptations de mangas
Dragonball Evolution
Old Boy
Prince du tennis
20th Century Boys
Death Note
GTO
Dororo
Beck
 Kenshin le vagabond
 Gantz
 Initial D
 Dragon Head 
 Assassination Classroom
 Black Butler
 
 Ghost in the Shell
 Death Note
 Naruto
 Tokyo Ghoul

Adaptations de dessins animés
Les 101 Dalmatiens (1996) et 102 Dalmatiens (2001)
Inspecteur Gadget (1999) et Inspecteur Gadget 2 (2003)
T'as l'bonjour d'Albert (2004)
Denis la Malice (1993) et Denis la Malice sème la panique (1998)
Vic le Viking (2009)
Scooby-Doo (2002) et Scooby-Doo 2 : Les monstres se déchaînent (2004)
Le Dernier Maître de l'air (2010)
La Famille Pierrafeu (1994) et Les Pierrafeu à Rock Vegas (2000)
Maléfique (2014)
Cendrillon (2015)
Le Livre de la jungle (2016)

Adaptations de jeux vidéo
Street Fighter
Super Mario Bros.
Tomb Raider
Resident Evil
Hitman
Prince of Persia : Les Sables du Temps
Dead or Alive
Tekken
Assassin's Creed  
Mortal Kombat
Warcraft : Le Commencement
Silent Hill
Silent Hill : Revelation 3D
Max Payne
Doom
Need For Speed
Postal
Dead Rising : Watchtower
Dead Rising : Endgame
Sonic, le film

Voir aussi 
 Prise de vues réelle
 :Catégorie:Film mélangeant animation et prises de vues réelles

Technique de prise de vues cinématographique

Prises de vues reelles